Kotoko F.C. é um clube de futebol do Togo. O clube joga na primeira divisão togolesa de futebol. O estádio do Kotoko F. C. é o Estádio Municipal de Lavié.

Clubes de futebol do Togo